Waddy bezeichnet:

 Waddy, eine Keule der Aborigines

Waddy ist der Familienname folgender Personen:

 Charis Waddy (1909–2004), Orientalistin
 Lawrence Waddy (1912–2010), Geistlicher, Schulleiter und Drehbuchautor
 Patricia Waddy, Architekturhistorikerin
 Percival Stacy Waddy (1875–1937), australischer anglikanischer Geistlicher
 Ruth G. Waddy (1909–2003), amerikanische Künstlerin